El municipio de Marion (en inglés: Marion Township) es un municipio ubicado en el condado de Harrison en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 445 habitantes y una densidad poblacional de 4,88 personas por km².

Geografía 
El municipio de Marion se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.2 km², de la cual 90,33 km² corresponden a tierra firme y (0,95 %) 0,87 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 445 personas residiendo en el municipio de Marion. La densidad de población era de 4,88 hab./km². De los 445 habitantes, el municipio de Marion estaba compuesto por el 97,98 % blancos, el 0,45 % eran amerindios, el 0,22 % eran asiáticos, el 0,22 % eran isleños del Pacífico, el 0,22 % eran de otras razas y el 0,9 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,8 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de Harrison (Misuri)